Göringsreuth ist der Name folgender Orte:

 Göringsreuth (Schönwald), Ortsteil von Schönwald, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Göringsreuth (Wunsiedel), Ortsteil von Wunsiedel, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern